Асье́нда ( — имение, поместье, ферма, усадьба) — крупное частное поместье в Испании и Латинской Америке, к которому часто прикреплены батраки (пеоны) — номинально свободные, но вынужденные работать на владельца асьенды и полностью от него зависящие. В Аргентине, Чили и Уругвае аналогичные поместья называют эстансиями; в Бразилии поместья похожего типа называют фазендами. В литературе иногда встречается форма «гасиенда», «асиенда», «хасиенда»

История 
Асьенды возникли в результате пожалований/продажи больших участков земли испанскими королями в собственность отдельным владельцам. В отличие от энкомьенд, владельцы которых не были их собственниками и имели лишь право (часто пожизненное) ими пользоваться, владельцы асьенд были их полноправными хозяевами.

Собственники асьенд, в основном, занимались разведением крупного рогатого скота на естественных пастбищах и вели торговлю шкурами, говяжьим салом и солониной. Так как пастбищное скотоводство требовало больших площадей, индейцев сгоняли с их земель. Чтобы не умереть с голоду, индейцы вынуждены были наниматься батраками к владельцам асьенд. Однако им назначалась такая малая заработная плата, что индейцы оказывались вынуждены постоянно просить её вперёд. Соответственно, они очень быстро оказывались в неоплатном долгу перед хозяином асьенды, что привело к новой форме эксплуатации — пеонажу (долговой кабале).

В искусстве
Майн Рид в Х главе романа Всадник без головы (1865) описывает "гасьенду" (hacienda) Каса дель Корво (Casa del Corvo): одноэтажный дом на берегу реки в мексикано-мавританском стиле (Morisco-Mexican) с плоской крышей и внутренним двором с фонтаном. Из помещений упомянуты saguan (вестибюль), комната дочери плантатора, кухня, гостиная (dining-hall) и веранда (verandah). На крыше располагалась огороженная решеткой терраса (azotea), на которую со двора вела большая каменная лестница. Неподалёку от усадьбы располагались хижины (huts) рабов (peons: пеоны). Территория асьенды могла простираться на пару миль.

Источники

См. также 
 Латифундия
 Ранчо
 Фазенда
 Плантация
 Кораль
 Энкомьенда
 Репартимьенто
 Пеонаж
 Мита

Аграрное общество
Феодализм
Колониализм
Латиноамериканская цивилизация